Latreillia är ett släkte av kräftdjur. Latreillia ingår i familjen Latreilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Latreillia